Wetterlund eller Vetterlund är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Emil Wetterlund (1856–?), skulptör och ornamentbildhuggare
 Fredrik Vetterlund (1865–1960), författare, litteraturhistoriker och kritiker
 Inga-Bodil Vetterlund (1914–1980), skådespelerska
 Jan de Bourg Wetterlund (1921–2016), arkitekt
 Johan Axel Wetterlund (1858–1927), skulptör
 Nils Peter Wetterlund (1852–1928), präst och författare

Svenska efternamn